JMH ist die Abkürzung für:
 Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida
 The Journal of Modern History, geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Jüdisches Museum Hohenems

Abkürzung